est un mot latin qui peut désigner :
 Decize, dont il était l'ancien nom à l'époque celtique ;
 , un genre de lépidoptères.